PP se poate poate referi la:

pp. este o prescurtare pentru:
 perge, perge (latină) pentru „continuă, continuă” respectiv „și așa mai departe” (ș.a.m.d.), vezi Etc.
 paginae (latină), pagină, p. trecut înainte de indicarea/citarea numărului paginii în lucrările tipografiate, iar mai multe pagini succesive prin pp.

 Altele
 Partidul Popular, partid înființat în 2005 în România
 Papua Noua Guinee, codul FIPS 10-4 al acestei țări

Vezi și

Legături externe 
  „PP” la acronymfinder.com

Acronime de două litere